Zonguldak, törökországi tartomány
 Zonguldak, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Zonguldak, az azonos nevű török tartomány székhelye